L'expression carnet de route peut désigner :
Carnet de routes, un album de jazz français – du « quartet » Romano-Sclavis-Texier-Le Querrec – paru en 1995.
Carnet de route, un guide automobile annuel de la presse québécoise édité de 1984 à 2002.
Les Carnets de route de François Busnel, une série d'émissions littéraires de François Busnel diffusées sur France 5.